Kontinuitet (njem. Kontinuität od kasnolat. continuitas: nastavnost, neprekidnost) može značiti:
 kontinuitet je produljivanje bez prekida u prostoru, vremenu, zbivanju ili smislenom pokretu.  Kontinuitet je slijed, neprekinutost, postojanost, stalnost (povijesni, logički, pripovjedački, biološki kontinuitet).
 jednadžba kontinuiteta izražava zakon o neuništivosti materije: promjena gustoće u nekoj točki uvijek je praćena strujanjem tvari iz te točke ili prema njoj. U elektrodinamici, jednadžba kontinuiteta izražava na analogan način zakon o neuništivosti električnoga naboja. Poznata je kao Bernoullijeva jednadžba, kojom se iskazuje da je ukupni zbroj tlakova u tekućini koja struji jednaka hidrostatičkomu tlaku u tekućini koja miruje (Venturijev princip).
 kontinuitet, u matematici, je vezana uz neprekidnost funkcije, a to znači da je funkcija neprekidna u točki da se njena vrijednost u toj točki može približiti (aproksimirati) ako se sama točka aproksimira nekim brojem.

Izvori